Monte Mario kan syfta på:

 Monte Mario (racerbana) – en tidigare racerbana i Rom

Geografi

Italien 

 Monte Mario (kulle i Italien, Lazio), Città metropolitana di Roma Capitale, 
 Monte Mario (kulle i Italien, Toscana), Provincia di Grosseto, 

Robotskapade Italienförgreningar